È la prima edizione del torneo.

In finale Madison Brengle e Claire Liu hanno sconfitto Vitalija D'jačenko e Oksana Kalašnikova con il punteggio di 6-4, 6-3.

Teste di serie 

  Tereza Mihalíková /  Greet Minnen (quarti di finale, ritirate)
  Anastasija Potapova /  Jana Sizikova (semifinale)

  Ingrid Neel /  Rosalie van der Hoek (primo turno) 
  Paula Kania-Choduń /  Elixane Lechemia (quarti di finale)

Wildcard 

  Matilde Paoletti /  Lisa Pigato (primo turno)

Special ranking 

  Monique Adamczak /  Miyu Katō (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Veneto Open 2022